Världsmästerskap 2007 kan avse:

 VM i fotboll för damer 2007
 Världsmästerskapen i alpin skidsport 2007
 Världsmästerskapet i bandy för herrar 2007
 Världsmästerskapet i bandy för damer 2007
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2007
 Världsmästerskapet i ishockey för damer 2007
 Världsmästerskapen i skidskytte 2007
 Formel 1-VM 2007
 Roadracing-VM 2007
 Världsmästerskapet i handboll för herrar 2007
 Världsmästerskapet i handboll för damer 2007
 Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2007
 Världsmästerskapen i friidrott 2007
 Världsmästerskapet i innebandy för damer 2007
 Världsmästerskapen i konståkning 2007
 Världsmästerskapen i orientering 2007
 Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2007
 Världsmästerskapen i simsport 2007
 Världsmästerskapen i skidorientering 2007
 World Touring Car Championship 2007